Лерой «Рой» Ф. Ааронс (;  — ) — американский журналист, редактор, писатель, драматург. Основал Национальную ассоциацию журналистов геев и лесбиянок (The National Lesbian & Gay Journalists Association — NLGJA). Он также является одним из основателей Института журналистского образования Роберта Мейнарда. В 2005 году Лерой Ааронс был введён в зал славы Национальной ассоциации журналистов геев и лесбиянок.

Ранняя жизнь 
Ааронс родился в Бронксе, Нью-Йорк 8 декабря 1933 года в семье латвийских иммигрантов. Его мать умерла от рака желудка, когда Лерою было 3 года. Ааронс с отличием окончил Брауновский университет и получил степень магистра на факультете журналистики Колумбийского университета (:en:Columbia University Graduate School of Journalism). Он служил в ВМФ США. В 1962 году Ааронс был принят на работу в газету The Washington Post, где проработал 14 лет.

Смерть 
Рой Ааронс умер 28 ноября 2004 года от рака.

Экранизации 
 Молитвы за Бобби

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лероя Ааронса

Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Высшей школы журналистики Колумбийского университета
Выпускники Брауновского университета
Активисты ЛГБТ-движения в США
Умершие от рака желудка